Isère est un nom propre, toponyme français qui peut désigner :

Hydronyme 
 Isère, rivière française affluente du Rhône en rive gauche.

Toponyme 
 Isère, département français portant le numéro d'ordre « 38 ».

Voir aussi 
 Isère, navire de type frégate ayant transporté la Statue de la Liberté ;
 Iseres, institut de recherches français ;
 Association départementale Isère Drac Romanche, établissement public français responsable de l’entretien du système de protection contre le risque d’inondation dans les plaines de l’Isère, du Drac et de la Romanche ;
 Isère (IGP), vin français d'indication géographique protégée.